Personen:
 Albrecht Thaer, Duits landbouwkundige
 Thaer Fayed Al-Bawab, voetballer uit Jordanië